Васи́лий Антро́пов:
 Антропов, Василий Ионич (1800—1856) — деятель российского образования, действительный тайный советник.
 Антропов, Василий Яковлевич (1910—1943) — гвардии майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.